Песковцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Песковцы — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Песковцы — деревня в Лидском районе Гродненской области.